Contrada Croce ima više značenja:
 Contrada Croce, L'Aquila
 Contrada Croce, Messina